Hispania puede referirse a:

Lugares 
 Hispania, el nombre dado por los fenicios a la península ibérica, posteriormente utilizado por los romanos.
 Hispania romana, los territorios de la península ibérica durante el periodo histórico de dominación romana. 
 Hispania, municipio colombiano del departamento de Antioquia.
 Diócesis de Hispania o Diocesis Hispaniarum (Diócesis de las Hispanias), diócesis del Imperio romano durante el Bajo Imperio.

Revistas 
 Hispania (1899-1903), revista editada en Barcelona.
 Hispania (1917), revista de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.
 Hispania. Revista Española de Historia (1940-), revista del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Otros 
 (804) Hispania, asteroide.
 Alegoría de Hispania, personificación de España.
 Hispania Racing Team, o HRT F1 Team, escudería de Fórmula 1 española.
 Hispania Athletic Club (1900-1903), club polideportivo español con secciones de tenis, atletismo y fútbol de la ciudad de Barcelona de principios del siglo XX.
 Hispania Líneas Aéreas, una antigua empresa de transporte aéreo.
 Hispania, la leyenda (2011), serie de televisión española de Antena 3. Es ficción histórica ambientada en la península ibérica durante el siglo II a.C., que narra la historia de Viriato.
 Colegio Hispania, centro educativo de la ciudad española de Cartagena (Región de Murcia).